Clément-Pierre Marillier (1740-1808), dessinateur et graveur français ;
 Léon Marillier (1862-1901), philosophe et historien des religions français ;
 Richard Marillier (1924-2017), résistant, militaire, dirigeant du cyclisme, sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme sur route et auteur ;
 Jean Marilier (1920-1991), spécialiste de l'histoire religieuse, médiéviste et historien français ;
 Juliet Marillier (1948-), écrivain néo-zélandaise ;
 Garance Marillier (1998-), actrice française.